Capucho pode se referir a:

Capuz, cobertura para a cabeça

Pessoas
Capucho (futebolista), defendeu o FC Porto
António Capucho, político português
Luís Capucho, compositor e escritor brasileiro

Localidades
Capucho (Aracaju), bairro

Ver também